De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1985/86 werd gehouden op zaterdag 3 mei 1986 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayern München won met 5-2 van VfB Stuttgart dankzij onder meer een hattrick van Roland Wohlfarth. De Belgische doelman Jean-Marie Pfaff speelde de volledige finale.

Finale

Wedstrijd

1986
FC Bayern München
VfB Stuttgart
Bekervoetbal 1985/86
Sportevenement in Berlijn